Bottin ist der Familienname folgender Personen:
 Jérémy Bottin (* 1973), monegassischer Bobsportler
 Lucien Bottin (1881–??), belgischer Ringer
 Otto Bottin (1884–??), deutscher Politiker (KPD), MdHB
 Pina Bottin (* 1933), italienische Schauspielerin
 Rob Bottin (* 1959), US-amerikanischer Maskenbildner
 William Bottin (* 1977), italienischer DJ und Musikproduzent

Siehe auch:
 Boddin